Edward Lewis (1900–1980) brit tőzsdeügynök, a Decca Records alapítója
 Edward Lewis (1919–2019) amerikai filmproducer
 Edward Lewis, a Micsoda nő férfi főszereplője

Hasonló nevűek
 Edward B. Lewis (1918–2004) amerikai biológus, genetikus